Dunster steht für:

 Dunster (Ort), ein Ort in der Nähe der Stadt Minehead in der Grafschaft Somerset
 Dunster Castle, ein Schloss in der Nähe des Ortes Dunster bei Minehead
 Frank Dunster, ein kanadischer Eishockeyspieler